Corne

 Fort de la Corne
 Louis de la Corne, Chevalier de la Corne

Pagine correlate 

 Corna
 Cornè
 Corné
 Corni
 Corno
 Cornu